Nicomedes pode significar:

Reis da Bitínia 
 Nicomedes I da Bitínia, 278–255 a.C.
 Nicomedes II da Bitínia, 149–127 a.C.
 Nicomedes III da Bitínia, 127–94 a.C.
 Nicomedes IV da Bitínia, 94–74 a.C.

Outros 
 Nicomedes (matemático), construiu a Concoide de Nicomedes
 Nicomedes (filho de Cleômbroto), regente de Esparta
 São Nicomedes, mártir

Desambiguação